Hegetschweiler est un patronyme porté notamment par :

 Emil Hegetschweiler (1887-1959), acteur suisse ;
 Johannes Jacob Hegetschweiler (1789 -1839), médecin, botaniste et homme politique suisse.